U 43 bezeichnet:

 eine U-Bahn-Linie in Dortmund, siehe Stadtbahn Dortmund
 SM U 43, ein U-Boot der kaiserlichen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg
 S.M. U 43, ein U-Boot der österreich-ungarischen Marine, siehe S.M. Unterseeboote #S.M. U 27, U 28, U 29, U 30, U 31, U 32, U 40, U 41, U 43, U 47
 U 43 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U43